Бори́с Андре́евич Гру́шин (2 августа 1929, Москва — 18 сентября 2007, там же) — советский и российский философ, социолог, методолог исторических и социологических исследований. Доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования (1993, Отделение образования и культуры). Главный научный сотрудник Института философии РАН.

На факультете журналистики МГУ создал и руководил научным семинаром по изучению массового сознания.

Биография 
Окончил школу с золотой медалью. Окончил философский факультет МГУ (1952), диплом «Проблема логического и исторического в „Капитале“ Маркса»; аспирантуру там же, кандидатская диссертация «Приёмы и способы воспроизведения в мышлении исторических процессов развития» (1957).

Один из основателей Московского логического кружка (с 1952 г.; в Кружок также входили А. А. Зиновьев, М. К. Мамардашвили и Г. П. Щедровицкий; позднее — Московский методологический кружок (ММК)).

Докторская диссертация «Проблемы методологии исследования общественного мнения» (1967).

Основал «Институт общественного мнения» (1960—1967 гг.) при газете «Комсомольская правда» (Москва). В 1962—1965 гг. и в 1977—1981 гг. — сотрудник журнала «Проблемы мира и социализма» (г. Прага, ЧССР).

Грушин — один из зачинателей прикладных социологических исследований в СССР. Он был первым главой Отдела изучения общественного мнения в первом советской социологическом исследовательском центре — Институте конкретных социальных исследований АН СССР (1960-е годы).

В 1967 году по заданию Отдела пропаганды ЦК КПСС Грушин начал свой «Таганрогский проект», основной целью которого было репрезентативное исследование динамики общественного мнения. Результаты исследований были закрыты. В публикациях о них в открытой печати вместо «Таганрог» писали «Среднегорск».

Проект поддерживался товарищем Грушина по комсомольскому бюро философского факульта МГУ 1950‑х годов Иваном Фроловым, который стал помощником секретаря по идеологии ЦК КПСС Петра Демичева, а также получил одобрение у исполняющего обязанности заведующего отделом, Георгия Смирнова.

Исследования продолжались более семи лет, они завершилось в 1974 году, и прошло еще шесть лет до выхода книги (Массовая информация в советском промышленном городе. Опыт комплексного социологического исследования / Под ред. Б. А. Грушина, Л. А. Оникова. Москва: Изд-во политической литературы. 1980), представлявшей концепцию проекта и его методологию, краткое описание инструментария и теоретико-эмпирические выводы по ряду изучавшихся направлений.

В 1967—1968 гг. и в 1982-89 гг. был преподавателем факультета журналистики МГУ. С 1983 по 1986 гг. на факультете журналистики МГУ руководил научным семинаром по изучению массового сознания.

В 1988—1990 гг. — один из организаторов Всесоюзного центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 1989 г. создал высококачественную Службу изучения общественного мнения «Vox Populi». Это было одно из первых частных предприятий в СССР. Б. А. Грушин был его единоличным владельцем. Работал в Институте социологических исследований, ЦЭМИ и других академических центрах. Выступал с лекциями в Институте общественных наук. Преподавал в университетах США.

В 1993 г. был членом Президентского совета. Лауреат премии Союза журналистов России «За журналистское мастерство» 2003 г. (за книгу «Четыре жизни России»).

Среди его учеников и последователей — Я. Капелюш, В. Сазонов, Т. Дридзе, А. Жаворонков, А. Возьмитель, В. Коробейников, Е. Андрющенко, В. Токаровский, Е. Авраамова, Л. Бызов и многие другие.

Академик Т. И. Заславская охарактеризовала его как «самого крупного в СССР специалиста по изучению общественного мнения».

Скончался на 79-м году жизни 18 сентября 2007 года. Похоронен на Миусском кладбище.

В 2020 году ВЦИОМ, НИУ ВШЭ, Шанинка совместно основали Ежегодную социологическую книжную премию им. Б. А. Грушина.

Научный семинар по изучению массового сознания 

Методологический, философский и социологический семинар Б. А. Грушина существовал на факультете журналистики МГУ с 1983 по 1989 годы. Участниками семинара были студенты, аспиранты и научные сотрудники факультета.

Задачи семинара 
Одной из главных задач семинара была попытка изучения и легитимизации понятия «массового сознания» в особых идеологических условиях середины 80-х годов прошлого века в СССР, когда главной номенклатурой тогдашней официальной науки было классовое сознание. Понимая опасность обсуждения проблематичной категории «массового сознания» по месту своей основной работы в Институте философии Академии наук СССР, где подобное исследование могло вызвать неоднозначную реакцию и даже политические преследования, Грушин решает развернуть эту дискуссию на факультете журналистики МГУ, где идеологическая цензура была в то время не так сильна. Здесь нужно отметить, что Грушин интересовался проблемами массового сознания большую часть своей научной жизни. Теория массового сознания разрабатывалась им уже в его ранней работе «Мнения о мире и мир мнений» (1967), затем в различных статьях, включая «Логические принципы исследования массового сознания» (Вопросы философии, 1970, 7-8) и в книге «Массовая информация в советском промышленном городе» (1980), и, наконец, в итоговой монографии «Массовое сознание», вышедшей в 1987 г. Семинар, который он вел на факультете журналистики МГУ в восьмидесятых годах прошлого столетия, стал важнейшим полигоном для апробации его идей об этом важнейшем социальном феномене. Несмотря на важность этого семинара как для понимания научной эволюции самого Грушина, так и для понимания развития его научной школы, информация об этом научном кружке крайне скудна и фрагментарна.

Вклад семинара 
Многолетняя работа семинара помогла определить, что массовое сознание является типом общественного сознания, выделяемым в составе последнего наряду с общечеловеческим и групповым сознанием и связанным с деятельностью особого рода социальных общностей — масс. По своему внутреннему составу и структуре массовое сознание представляет собой сложное образование, его характеризуют разорванность, пористость, противоречивость, способность к быстрым неожиданным изменениям в одних отношениях и известному окостенению (в том числе с образованием так называемых стереотипов сознания) и др. В содержательном отношении массовое сознание — широкая совокупность идей, представлений, иллюзий, чувств, настроений, отражающих все без исключения стороны жизни общества, принципиально доступные массам и способные вызвать их интерес. Массовое сознание возникает и формируется в первую очередь в процессе массовизации разнообразных способов жизнедеятельности людей (в сфере производства, потребления, общения, политики, досуга), порождая одинаковые или подобные устремления, интересы, потребности, навыки, оценки. С другой стороны, действие этих непосредственных условий и форм бытия закрепляется и получает свое дальнейшее развитие в производстве и распространении соответствующих видов массовой культуры, прежде всего, связанных с функционированием средств массовой информации и пропаганды. С их помощью указанные интересы, потребности, устремления масс оформляются в серии одних и тех же образов действительности и моделей поведения.

Среди основных состояний массового сознания можно различить:
 совокупность представлений, знаний о действительности, проявляющуюся, в частности, в виде так называемого когнитивного потенциала (меры информированности) масс;
 совокупность оценок действительности, совпадающую с общественным мнением;
 совокупность ценностных ориентаций, установок и нормативных представлений, отмечающую меру готовности масс действовать тем или иным образом;
 совокупность эмоциональных переживаний, находящую выражение в существовании в каждый момент жизни общества общественного настроения, и т.д.

Будучи духовным продуктом объективных процессов, особого рода социальной практики, массовое сознание оказывает активнейшее воздействие на многие стороны жизни современного общества, выступая в качестве регулятора специфически-массовых форм поведения людей. Эта роль постоянно возрастает по мере усиления роли масс в экономической, политической, культурной жизни отдельных стран и мира в целом.

Наследие семинара 

Обсуждение идей и направлений семинара в последние годы было продолжено учениками Б. А. Грушина, работающими на кафедре социологии факультета журналистики МГУ, В. М. Хрулем и П. В. Разиным. Они являются организаторами т. н. «Грушинских чтений на Моховой», или проекта «Открывая Грушина». Идея проекта была впервые обсуждена в МГУ летом 2009 года, в год 80-летия со дня рождения Бориса Андреевича Грушина. Проект был задуман не только как дань памяти учителю, но и как постоянно действующая площадка для актуализация идей Грушина, обсуждения современного видения его концепций и их эмпирической оценки в исследовательской практике начала XXI века — то есть, как разностороннее продолжение профессионального разговора о наследии выдающегося философа и социолога. Организатором мероприятий в рамках проекта выступила кафедра социологи журналистики при поддержке руководства факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Избранные труды 
 Грушин Б. А. Очерки логики исторического исследования. — М., 1961.
 Грушин Б., Чикин В. Во имя счастья человеческого. — М., 1960.
 Грушин Б., Чикин В. Лицо поколения. — М.: 1961.
 Грушин Б., Чикин В. Исповедь поколения. — М.: 1962.
 Грушин Б. Свободное время. Величина. Структура. Проблемы. Перспективы. — М., 1966.
 Грушин Б. Свободное время. Актуальные проблемы. — М., 1966.
 Грушин Б. А. Мнения о мире и мир мнений. — М., 1967.
 Массовая информация в советском промышленном городе. Опыт комплексного социологического исследования. / Под ред. Б. А. Грушина, Л. А. Оникова. — М., 1980.
 Grušin B. In pivo veritas: sentence, aforismy a další pozoruhodné texty z pražských restaurací, hostinců a pivnic. — Praha: Merkur, 1985.
 Грушин Б. А. Массовое сознание. — М., 1987.
 Грушин Б. А. Горький вкус невостребованности // Российская социология шестидесятых годов / Под ред. Г. С. Батыгина. — М., 1999 ()
 Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 1-я «Эпоха Хрущева». М., 2001;
 Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я «Эпоха Брежнева» Часть 1. М., 2003.
 Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я «Эпоха Брежнева» Часть 2. М., 2006.

Примечания

Литература 
 Tabatchnikova S. Le cercle de méthodologie de Moscou: 1954—1989. Une pensée, une pratique. Paris: École des hautes études en sciences sociales, 2007
 Докторов Б. З. Отцы-основатели. История изучения общественного мнения. М.: Центр социального прогнозирования, 2006. Гл. 10.
 Докторов Б. З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2005.Гл. V.
 Докторов Б. З.  Он изучал людские мнения «нещадно, вопреки всему». Памяти Бориса Андреевича Грушина (1929—2007) // Социологический журнал. — 2007. — № 4. — С. 171—184.
 Докторов Б. З. Б. А. Грушин. Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. — 2004. — № 4. — С. 2-13.
 Мы все время вели войны за свой предмет
 Путь в Европу. Под общей редакцией И. М. Клямкина и Л. Ф. Шевцовой М.: Новое издательство, 2008. — 400 с. С. 209.
 Открывая Грушина / Ред.-сост. М. Е. Аникина, В. М. Хруль. Издательство МГУ Москва, 2010, ISBN 978-5-211-05890-3, 560 с. С. 212.
 Краткий словарь по социологии. Политиздат. Москва 1988. с.151-152.

Сотрудники Института социологии РАН
Социологи России
Члены-корреспонденты РАО
Социологи СССР
Московский логический кружок
Московский методологический кружок
Философы России
Философы XX века
Философы СССР
Сотрудники Института философии РАН
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели факультета журналистики МГУ
Похороненные на Миусском кладбище
Социологи по алфавиту
Преподаватели Института общественных наук при ЦК КПСС